José Benigno Ribeiro (São Lourenço, 1955) é um pintor e desenhista brasileiro nascido em Minas Gerais.

Declara-se autodidata ainda que sua pintura seja bastante desenvolta, o desenho perfeito e as cores harmoniosas. Em 1976 mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro onde mantém seu ateliê.

Competente e apreciado paisagista. Apresentou-se em exposições individuais ne Galeria Belas Artes do Rio de Janeiro (1989) e Solar das Artes, em Teresópolis (1995).

Bibliografia
 AYALA, Walmir. Dicionário de pintores brasileiros: 2ª edição revista e ampliada por André Seffrin, Curitiba, Ed. da UFPR, 1997.

Naturais de São Lourenço (Minas Gerais)
Pintores de Minas Gerais